csatár, régi foglalkozás
 Csatár, férfikeresztnév
 Csatár, Vajda János által szerkesztett folyóirat
 Csatár, Transformers szereplő
Sport
 csatár, poszt a gyeplabdában
 csatár, poszt a jégkorongban
 csatár, poszt a labdarúgásban
 csatár, poszt a vízilabdában
 Település
 Csatár, Zala megyei település
 Csatár, Szekszárd egyik városrésze, egykori település
 Csatár, Veszprém szőlőhegye
 Alsócsatár, egykor Vas vármegyei település, 1933-tól Felsőcsatár része
 Felsőcsatár, Vas megyei település
 Hegyközcsatár, romániai település (hajdan Bihar vármegyében)